Torneo de Francia puede referirse a 

  Torneo de Francia (tenis) celebrado de 1941 - 1944; 
  Torneo de Francia (fútbol) celebrado en 1997;
  Torneo de Francia (fútbol femenino) inaugurado en 2020;